Dolhești (Iași) ;
 Dolhești (Suceava) ;